Gran Via – strada di Madrid
 Gran Via de les Corts Catalanes – strada di Barcellona
 Gran Vía – stazione della metropolitana di Madrid
 Gran Via – album dei Matt Bianco del 1995
 Gran Via – casa di produzione statunitense